Ocamo peut désigner :

Toponymes

Ocamo, nom indigène de la localité de Santa María de Los Guaicas située dans la paroisse civile de Mavaca, dans la municipalité d'Alto Orinoco dans l'État d'Amazonas ;
 Ocamo : cours d'eau de l'Amazonie vénézuélienne, affluent en rive droite de l'Orénoque.

Homonymie de toponyme